Tibete — região geográfica e histórica

Entidades políticas 
Região Autônoma do Tibete — subdivisão administrativa atual da China
Administração Central Tibetana — governo no exílio
Tibete do Sul — área disputada entre a China e a Índia
Tibete (1912–1951) — entidade política independente de facto
Tibete sob o domínio Qing — vigente entre 1720 e 1912
Império Tibetano — existente entre 618 e 842

Outros usos 
Planalto do Tibete
Tibet (quadrinista) — autor de banda desenhada francês  

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos